Garzern ist der Name folgender Orte:

 Garzern (Gemeinde Kappel), Ortschaft der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Garzern (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten